Ундервуд () — многозначное понятие:

 «Ундервуд» — марка пишущей машинки, выпускавшейся одноимённой фирмой.
 Ундервуд, Джон (1857—1937) — американский предприниматель, основатель «Underwood Typewriter Company».
 «Ундервуд» — пьеса Евгения Шварца (1928).
 «Ундервуд» — российская музыкальная группа.

См. также